Bourbach-le-Bas, Haut-Rhin
 Bourbach-le-Haut, Haut-Rhin